Vrede van Aken (812), een verdrag Karel de Grote en het Byzantijnse Rijk
 Vrede van Aken (1668), een verdrag in het kader van de Devolutieoorlog
 Vrede van Aken (1748), een verdrag in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog
 Traktaat van Aken, een verdrag uit 1816 tussen Pruisen en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
 Verdrag van Aken (2019), een verdrag uit 2019 ter hernieuwing van het Élysée-verdrag uit 1963

Zie ook: lijst van verdragen